Sumrak, dio dana između zore i izlaska Sunca, te vrijeme između zalazka Sunca i sutona;
 Sumrak (1983.), film koji je snimljen i objavljen 1983. godine;
 Sumrak (1998.), film koji je snimljen i objavljen 1998. godine;
 Sumrak (serijal), serijal romana koje je napisala američka književnica Stephenie Meyer;
 Sumrak (roman), prvi roman iz serijala romana Sumrak;
 Sumrak (2008.), film koji je snimljen i objavljen 2008. godine, a koji je snimljen po prvom romanu iz serijala romana Sumrak.